Početnica (školska knjiga)
Početnica (molekularna biologija)